Нехайчик:
 Нехайчик, Павел Александрович (род. 1988) — белорусский футболист.
 Нехайчик, Оксана Владимировна (род. 1967) — белорусская государственная и политическая деятельница, учительница.